De Amerikaanse benaming voor Metro (vervoermiddel) (in Groot-Brittannië is subway een voetgangerstunnel)
 Subway (fastfoodketen), een wereldwijde keten van broodjeszaken
 Subway (film), een film uit 1985 van Luc Besson
 Subway (band), een Franse rockband
 Subway (groep), een Amerikaanse R&B-groep
 The Subways, een Britse rockband
Subway to Sally, een Duitse rockband
Subway 400, een race van de NASCAR NEXTEL Cup
Subway 500, een race van de NASCAR NEXTEL Cup
Subway Fresh Fit 500, een race van de NASCAR NEXTEL Cup